Jméno a příjmení Josef Pavelka má více nositelů:

 Josef Pavelka (Jimramov) – český vlastenec a aktivista veřejných spolků z 19. století z Jimramova
 Josef Pavelka (malíř) – český malíř
 Josef Pavelka (pilot) – český pilot, kapitán letounu u 311. perutě RAF
 Josef Pavelka (politik) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Josef Pavelka (bezdomovec) – český stavební dělník a bezdomovec, který zemřel v irském Ennis